Nabob peut désigner :
 un nabab en Inde, selon la prononciation qui a cours dans certaines régions telles que le Bengale ;
 NABOB, une parodie de logiciel de compression et d'archivage de données, créé en août 1989 par deux administrateurs de BBS ;
 Nabob, une marque de café produite par Kraft Foods et vendue au Canada ;
 le prix Nabob, connu depuis 1896 sous le nom de prix Noailles  à la mémoire de la Maison de Noailles, une course hippique qui se tient à l'hippodrome de Longchamp ;
Nabob est un acronyme signifiant :
 National Association of Black Owned Broadcasters ;
 National Bibliography of Botswana, la bibliothèque nationale du Botswana.